Ло́гутов — русская фамилия. 

Известные носители:

 Логутов, Владимир (род. 1980) — российский художник.
 Логутов, Вячеслав Анатольевич (род. 1951) — российский дипломат.